Life Is Good: The Best Of Stellar Kart, best-of du groupe pop punk chrétien Stellar Kart (2009).
 Life Is Good, album du rappeur Nas (2012). 
 Life is Good, album du groupe de folk-punk Flogging Molly (2017).
 Life Is Good, chanson des rappeurs Future et Drake (2020).